Molekulska formula -{C18H19N3O4}- se može odnositi na:

 L-655,708
 Nitroksazepin